Йирку — чешская фамилия:
 Йирку, Андрея — чешская спортсменка-конькобежка
 Йирку, Антон — австрийский библеист, специалист по древним языкам